Баязит:

 Баязит — название города Догубаязит до 1934 года.
 Баязит — мужское имя.
 Баязит Бикбай (1909—1968) — башкирский поэт, прозаик, драматург, либреттист.
 Баязит Дим (1909—1945) — башкирский писатель, участник Великой Отечественной войны.